Бадъёль — название рек в Республике Коми:
 Бадъёль (приток Большого Ырыма)
 Бадъёль (приток Печоры)
 Бадъёль (приток Сойвы)